

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Zabrze – miasto
 Zabrze – część wsi Sechna w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Laskowa
 Zabrze – część wsi Pawlikowice w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka